48-й чемпионат мира и 59-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходили в Финляндии (Хельсинки, Тампере) с 15 по 29 апреля 1982 года.

В чемпионате участвовали 8 сборных (СССР, Швеция, Чехословакия, Канада, Финляндия, США, ФРГ, Италия). Команда США заняла последнее место и впервые с 1975 года покинула группу сильнейших.

Формула чемпионата была в очередной раз изменена. Восемь команд сначала сражались в однокруговом турнире, затем четвёрка сильнейших разыграла между собой медали мирового первенства, учитывая очки, набранные в предварительном раунде. В итоге чемпион мира — сборная СССР опередила серебряных призёров — сборную Чехословакии на 7 очков. Чемпион Европы определялся по итогам матчей между европейскими командами на первом этапе. Этот чемпионат также примечателен тем, что первый и последний раз на этот турнир приехал Уэйн Гретцки, ставшим лучшим бомбардиром (6 заброшенных шайб + 8 результативных передач).

Предварительный раунд

Итоговая таблица

Матчи за 1-4 места 
(с учётом результатов предварительного раунда)

Итоговая таблица

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Иржи Кралик
 Защитник:  Вячеслав Фетисов
 Нападающий:  Виктор Шалимов

Символическая сборная турнира 
 Вратарь:  Иржи Кралик
 Защитники:  Вячеслав Фетисов —  Алексей Касатонов
 Нападающие:  Билл Барбер —  Уэйн Гретцки —  Сергей Макаров

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Чехословакии

Итоговое положение ЧМ

Итоговое положение ЧЕ

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1982
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1982

Ссылки 
 Гретцки vs Советский Союз-1982. «Мы выиграем у сборной СССР и можем считать, что не зря летали за океан»

Апрель 1982 года
Спорт в Финляндии в 1982 году

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1982
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Чемпионаты Европы в 1982 году
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты Европы в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные спортивные соревнования в Тампере